Az 1979-es brit Formula–1-es bajnokság volt a sorozat második kiírása. A szezon április 1-jétől október 7-éig tartott, ezalatt 15 futamot rendeztek. A győztes Rupert Keegan lett.

Versenyek

Végeredmény 

Britformula1esbajnoksag
Brit Formula–1-es versenyek